Le secteur de l'hydroélectricité au Viêt Nam occupe une place majeure dans l'économie du pays : sa part dans la production d'électricité était de 27,8 % en 2019 (38 % en 2018).

Le Vietnam se classe en 2021 au  mondial des producteurs d’hydroélectricité avec 1,2 % de la production hydroélectrique mondiale.

Le potentiel hydroélectrique n'est exploité qu'à moins de 90 %, mais le développement de la production hydroélectrique est très rapide : elle a été multipliée par quinze entre 1990 et 2018.

Potentiel hydroélectrique 
Le potentiel hydroélectrique économiquement exploitable était évalué en 2013 par le Conseil mondial de l'énergie à , localisé surtout dans les régions du nord et du centre.

La production hydroélectrique atteignait  en 2019 : le potentiel inexploité reste donc important.

Production hydroélectrique 
Selon l'International Hydropower Association (IHA), la production hydroélectrique du Viêt Nam s'est élevée à  en 2021, au  mondial avec 1,2 % de la production mondiale, loin derrière son voisin chinois : .

La production hydroélectrique se classait en 2020 au  mondial avec 1,2 % de la production mondiale.

La production nationale d'électricité hydraulique atteignait  en 2019, soit 27,8 % de la production totale d'électricité du pays.

Les variations climatiques entrainent des fluctuations importantes : la production hydroélectrique brute de 2005 est inférieure de 11 % à celle de 2003, celle de 2010 est inférieure de 8 % à celle de 2009 et celle de 2019 de 20 % inférieure à celle de 2018.

Puissance installée 
La puissance installée des centrales hydroélectriques du Vietnam totalisait  fin 2021, au  mondial avec 1,2 % du total mondial et au  en Asie derrière la Chine () et le Japon (). Les mises en service de 2021 se sont élevées à , dont la centrale de Thuong Kon Tum (). Le 8ème plan de développement de l'électricité, publié en 2021, prévoit  de petite hydraulique en 2025,  en 2030 et près de  en 2045 ; il prévoit aussi d'accélérer les chantiers des grands projets, dont les extensions des centrales de Hoa Binh et Ialy en 2022, ainsi que  additionnels à la centrale de Tri An.

Les mises en service de 2020 se sont limitées à , dont Pa Hu () et Mong An (). La construction de l'extension de  de la centrale de Hoa Binh a été entamée ; elle portera la puissance de la centrale à  ; une autre extension de  sera lancée en 2021 à la centrale de Yaly.

Les mises en service de 2019 se sont limitées à . La Banque asiatique de développement a accordé un prêt pour la réhabilitation des panneaux solaires flottants sur le barrage de Da Mi et deux enchères pour  pour des panneaux solaires flottants sur les réservoirs de centrales hydroélectriques sont prévues pour 2020.

En 2017, les mises en service ont atteint , dont le projet Trung Son (), dans le district de Quan Hoa, premier projet hydroélectrique vietnamien financé par la Banque Mondiale. La centrale de Thac Mo a porté sa puissance de  à  et le projet de Thuan Hoa () a été achevé sur la rivière Mien, le long de la frontière avec la Chine.

En 2016,  ont été mis en service au Vietnam : les deux dernières turbines de  de la centrale de Lai Châu (), qui fournira environ  ; la deuxième turbine de  de la centrale de Huoi Quang () et l'aménagement au fil de l'eau de Cốc San (), tous deux situés au nord-ouest du pays.

Le Vietnam a mis en service en 2015 quatre centrales totalisant , dont la centrale de Dong Nai (), les premières turbines () de celle de Lai Châu, qui atteindra  à son achèvement, () à la centrale de Huoi Quang ( en 2016) et la centrale de Ben Chat ().

Politique énergétique 
Le gouvernement vietnamien a approuvé en  la nouvelle Stratégie de développement de l'énergie renouvelable pour 2030, qui prévoit une progression de la production hydroélectrique de  en 2015 à  en 2020 (avec  de puissance installée) et  en 2030. Il est prévu d'installer  de pompage-turbinage d'ici 2020 et  d'ici 2030.

Principales centrales hydroélectriques 
La plupart des aménagements hydroélectriques vietnamiens sont à buts multiples : ils contribuent à l'irrigation et à l'approvisionnement des villes en eau.

Principales centrales hydroélectriques :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Énergie hydroélectrique
 Énergie au Vietnam